Il singolare del torneo di tennis ATP Praga 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Cédric Pioline che ha battuto in finale Bohdan Ulihrach 6-2, 5-7, 7-6.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Marcelo Ríos (quarti di finale)
 Bohdan Ulihrach (finale)
 Cédric Pioline (campione)

 Javier Sánchez (primo turno)
 Arnaud Boetsch (primo turno)
 Daniel Vacek (primo turno)
 Hicham Arazi (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Praga 1997